Sous la griffe est un film français réalisé par Jean Durand en 1912.
 Sous la griffe est un film français réalisé par Albert Dieudonné en 1917, avec Harry Baur.
 Sous la griffe est un film français réalisé par Christian-Jaque en 1935.